Piotr I Sabaudzki (ur. ok. 1048, zm. 9 lipca 1078) – hrabia Sabaudii i markiz  w latach 1060-1078. Jego matka była regentką do 1064 r.

Piotr I był synem Ottona z dynastii sabaudzkiej i Adelajdy z Susy, córki Olderyka Manfreda II, margrabiego Turynu. Ożenił się z Agnieszką z Poitou, córką Wilhelma VII Śmiałego księcia Akwitanii, będącym równocześnie Wilhelmem V hrabią Poitou, i Ermesindy, prawdopodobnie wdową po Ramiro I Aragońskim. Mieli prawdopodobnie trzy córki:
 Agnieszka (między 1066 a 1070 - po 13 marca 1110), żona hrabiego Fryderyka z Lützelburga, który dzięki temu małżeństwu został markizem Susy
 Alicja (zm. po 21 grudnia 1099), pierwsza żona Bonifacego z Saluzzo markiza Vasto - jej istnienie jest kwestionowane
 Berta (ok. 1075 - przed 1111), druga żona Piotra I króla Aragonii i Nawarry - pochodzenie historycznej królowej Berty od Piotra i Agnieszki jest prawdopodobną hipotezą, brakuje jednak dokumentów na jej potwierdzenie

Po jego śmierci, Sabaudię odziedziczył jego młodszy brat - Amadeusz II.

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Urodzeni w XI wieku
Zmarli w 1078